Vándor Kálmán (1898–1949) író, újságíró
 Vándor Kálmán (1922–2016) újságíró, sportszakíró, műfordító